Чёрный ле́бедь:
 Чёрный лебедь () — птица из рода лебедей семейства утиных.
 M 18 (Чёрный Лебедь) — рассеянное скопление в созвездии Стрельца.
 Чёрный лебедь — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия; получившее своё название по одноимённой книге Нассима Талеба.  

 В балете
 Чёрный лебедь, она же Одиллия — героиня балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

 В литературе
 «Чёрный лебедь» — приключенческая повесть Рафаэля Сабатини (1932).  
 «Чёрный лебедь» — новелла Томаса Манна (1954).
 «Чёрный лебедь» — роман Рэйчел Косгроув-Пайес (1975).
 «Чёрный лебедь» — бестселлер Нассима Талеба (2007), давший название одноимённой теории.
 «» — фантастическая повесть Мерседес Лэки, интерпретация сюжета балета «Лебединое озеро».
 
 В кинематографе
 «» — фильм Генри Кинга, экранизация романа Рафаэля Сабатини (США, 1942). 
 «Чёрный лебедь» — психологический триллер Даррена Аронофски (США, 2010).

 Другое
 «» — первая марка, выпущенная британской колонией Западная Австралия (1854).
 «» — земснаряд, работавший в колонии Суон-Ривер (Западная Австралия) в 1872—1911 годах.   

Чёрные лебеди
 «Чёрные лебеди» — военизированная организация, позднее подразделение Патриотической лиги Боснии и Герцеговины.
 «Чёрные лебеди» — фильм-драма Колетт Ботхоф с Карис ван Хаутен в главной роли (Голландия, 2005).<noinclude>

См. также